Чемпионат мира по спортивному ориентированию 2014 года — 31-й по счету чемпионат мира, который прошёл с 5 по 13 июля в Азиаго и Лавароне (Италия).

Италия впервые будет принимать у себя чемпионат мира по спортивному ориентированию и чемпионат мира по точному ориентированию. Она уже имеет опыт организации чемпионатов мира по лыжному ориентированию 1984 и 1994 годов, по спортивному ориентированию среди ветеранов 2004 года, по спортивному ориентированию среди юниоров 2009 года, по велоориентированию 2011 года.

Результаты

Спринт 
5 июля 2014

Мужчины 
 Сорен Бобах (Дания), 15:37.2
 Даниэль Хубман (Швейцария), 15:39.3
 Тау Лассен (Дания) 15:41.4

Женщины 
 Джудит Видер (Швейцария), 15:32.0
 Туве Александерссон (Швеция), 15:43.9
 Майя Альм (Дания), 15:45.7

Длинная дистанция (Лонг) 
9 июля 2014

Мужчины 
 Тьерри Жоржиу (Франция), 1:34:45
 Даниэль Хубман (Швейцария), 1:36:12
 Олав Лунданес (Норвегия), 1:37:09

Женщины 
 Светлана Миронова (Россия), 1:19:44
 Туве Александерссон (Швеция), 1:20:15
 Джудит Видер (Швейцария), 1:20:34

Примечания

Ссылки 
 Сайт чемпионата мира по спортивному ориентированию 2014 года
 Карты чемпионата мира по спортивному ориентированию 2014 года
 
 Принципы и критерии отбора в сборную команду России для участия в Чемпионате мира по спортивному ориентированию бегом в 2014 году — Федерация спортивного ориентирования России

Спорт в Италии в 2014 году
Соревнования по спортивному ориентированию в Италии
Чемпионаты мира по спортивному ориентированию
Чемпионаты мира в 2014 году
Июль 2014 года
Чемпионаты мира в Италии
Международные спортивные соревнования в Азиаго